Raetiaans voetbalelftal (mannen)
 Raetiaans voetbalelftal (vrouwen)